John Savage kan syfta på bland andra:

* John Savage, 2:e earl Rivers (omkring 1603–1654), engelsk rojalist
 John Savage (1779−1863), amerikansk jurist och politiker
 John Savage (1828–1888), amerikansk journalist och författare
 John Savage (född 1949), amerikansk skådespelare
 John Houston Savage (1815−1904), amerikansk politiker
 John S. Savage (1841−1884), amerikansk politiker